Osoby noszące nazwisko Schubert
 Alois Schubert (ur. 1914, zm. ?) – hitlerowski zbrodniarz
 Andrzej Schubert (ur. 1961) – polski hokeista
 Franz Schubert (ur. 1797, zm. 1828) – austriacki kompozytor
 Jan Schubert (ur. 1743, zm. 1792) – niemiecki rzeźbiarz
 Karol Stanisław Schubert (ur. 1864, zm. 1954) – polski oficer, generał dywizji Wojska Polskiego
 Katina Schubert (ur. 1961) – niemiecka polityk
 Rosemarie Schubert (ur. 1943) – lekkoatletka niemiecka, oszczepniczka
 Ryszard Schubert (ur. 1949) – polski prozaik
 François Schubert (młodszy) (ur. 1808, zm. 1878) - niemiecki kompozytor działający we Francji.
 Zobacz też
 (3917) Franz Schubert – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Rudi Schuberth (ur. 1953) – polski piosenkarz, autor tekstów, kompozytor